
В данном списке представлены самые результативные бомбардиры высших дивизионов (D1) национальных чемпионатов. Эти сведения собраны из разных источников. Как Интернет-сайтов, так и печатных изданий (энциклопедии, справочники) разных стран за многие годы. В разных первоисточниках, как национальных, так и международных (например, rsssf.com, iffhs.de) имеется немало разночтений относительно результативности одних и тех же бомбардиров.

Связано это и с разным методологическим подходом к отдельным национальным футбольным турнирам (считать или не считать их за D1), и с отсутствием в ряде случаев полных и достоверных сведений, особенно по чемпионатам начала прошлого века. Поэтому сведения представленные в данном списке являются одним из возможных вариантов. В их существовании можно убедиться, просмотрев аналогичные списки в Википедии на итальянском, немецком, испанском и украинском языках.

Следует также учитывать, что при подсчёте данных используются разные методики — например, учёт или неучёт голов в аннулированных матчах. В частности, представленные данные по СССР учитывают отменённые официальной статистикой голы.

Всего в списке на данный момент представлены сведения о лучших бомбардирах 76 национальных чемпионатов и сводная статистика самых результативных интернациональных бомбардиров. По Европе представлены лучшие бомбардиры 51 чемпионата, по Южной Америке − 10, по Северной и Центральной Америке − 5, Азии − 8 и Африки − 2.

По некоторым странам даны сведения о бомбардирах как в целом по всем чемпионатам, так и отдельно по профессиональной лиге (Англия, Аргентина, Германия, Италия, США, Турция и Япония). По Нидерландам даны результаты бомбардиров только по профессиональной лиге, так как сведения за любительский период (1897—1956) отсутствуют. Неизвестны данные по любительскому чемпионату Германии (1903—1945). По Бразилии представлены результаты бомбардиров не только по национальному чемпионату, но и по сильнейшим региональным чемпионатам (Лига Паулиста и Лига Кариока), которым Международной федерацией истории и статистики футбола (iffhs) был присвоен статус национальных чемпионатов.

Нет сведений о результатах лучших бомбардиров национальных чемпионатов Андорры, Боснии и Герцеговины, Сан-Марино, Туркмении и Таджикистана. Кроме того, по Европе не представлены сведения о бомбардирах Сербии и Черногории, чья футбольная история началась только с 1 июля 2006 г., а также о бомбардирах национальных чемпионатов непризнанных государств (Гибралтар, Косово, Северный Кипр). Зато представлены самые результативные бомбардиры «исчезнувших» стран (ГДР, СССР, Чехословакия, Югославия).

По действующим игрокам результаты даны:
 -для чемпионатов системы осень-весна на 01.07.2017
 для чемпионатов системы весна-осень на 01.01.2017

Суммарные показатели 

Список включает игроков, которые в высших дивизионах национальных чемпионатов забили не менее 300 голов.

Лучшие бомбардиры национальных чемпионатов

УЕФА

КОНМЕБОЛ

КОНКАКАФ

КАФ

АФК

Списки лучших бомбардиров национальных чемпионатов

УЕФА

Австрия. С 1911

Азербайджан. С 1992

Албания. С 1930

Англия

В Первом дивизионе и Премьер-лиге. С 1888 года 
 Учтены результаты «военных» чемпионатов (1915—1919; 1939—1946)

Только в Английской Премьер-лиге с 1992 года

Армения. С 1992

Белоруссия (1992—2021)

Бельгия. С 1896 
 *: Учтены результаты «военных» чемпионатов (1939/40; 1940/41; 1944/45)

Болгария. С 1924

Венгрия. С 1901

ГДР. 1948—1991

Германия

В чемпионате Германии/ФРГ

В Бундеслиге 1963—2020

Греция. С 1959

Грузия. С 1990

Дания.

В первом дивизионе с 1889

В высшем дивизионе с 1991

Израиль. С 1931

Ирландия. С 1921

Исландия. С 1912

Испания. (1928-2020)

Италия

Национальный чемпионат. (1898—2020)

Только в Серии А. (1929- 2020)

Казахстан. С 1992

Кипр. С 1960

Латвия. С 1992

Литва. С 1990

Люксембург. С 1945

Македония. С 1992

Мальта. С 1909

Молдавия. С 1992

Нидерланды. С 1956 (Eredivisie)

Норвегия. С 1937

Польша. С 1927

Португалия. С 1934

Россия. 1992—2022

СССР. 1936—1991

Румыния. С 1921

Северная Ирландия. С 1890

Словакия. 1939-1944, 1993-2017

Словения. С 1991

Турция

В Стамбульской лиге(1928—1959), Чемпионате Турции (Milli Kume 1936—1950) и Турецкой Супер-лиге(1959)

Только в Турецкой Супер-лиге с 1959

Украина (1992-2020)

Уэльс. С 1992

Фарерские острова. С 1980

Финляндия. С 1930

Франция. С 1932

Хорватия (1991-2020)

Чехия. С 1993

Чехословакия. 1925—1993 (Протекторат Богемия 1939—1945)

Швеция. С 1924

Швейцария. С 1933

Шотландия. С 1890 
 *: Учтены результаты «военных» чемпионатов (1939—1946)

Эстония. С 1992

Югославия. 1923—1992

КОНМЕБОЛ

Аргентина

Национальный чемпионат. 1891—2017

Профессиональная лига. 1931—2017

Боливия. С 1950

Бразилия

В национальном чемпионате. С 1971

В лиге Паулиста. С 1902

В лиге Кариока. С 1906

Венесуэла. С 1957

Колумбия. С 1948

Парагвай. С 1935

Перу. С 1928

Уругвай. С 1900

Чили. С 1933

Эквадор. С 1957

КОНКАКАФ

Гватемала. С 1942

Гондурас. С 1965

Коста-Рика. С 1921

Мексика. С 1924

США

В чемпионате ASL (1921—1931), NASL (1967—1984)

В чемпионате MLS c 1996 (регулярный сезон+ плей-офф)

КАФ

Египет. С 1948

Марокко. С 1956

АФК

Австралия. С 1977

Иран. С 1991 (IPL)

Киргизия. С 1992 
По данным на 2013 год

Китай. С 1980

Сингапур. С 1975

Узбекистан. С 1992

Южная Корея (К-Лига с 1983 г.)

Япония

Национальный чемпионат. 1965—2016

В Джей-Лиге с 1993 г

См. также 
 Список футболистов, забивших 500 и более голов

Примечания

Ссылки 
 Лучшие бомбардиры в чемпионатах на сайте RSSSF
 Лучшие бомбардиры в чемпионатах на сайте paco11.blogspot.ru
 Лучшие бомбардиры испанской Ла Лиги на сайте bdfutbol
 Лучшие бомбардиры Английской Премьер Лиги на сайте bdfutbol
 Лучшие бомбардиры немецкой Бундеслиги на сайте bdfutbol
 Лучшие бомбардиры итальянской Серии А на сайте bdfutbol
 Лучшие бомбардиры французской Лиги 1 на сайте bdfutbol
 Список лучших бомбардиров 

Списки футболистов